

Persone 
 Adamo Ghisi (1530-1574) – artista italiano 
 Andrea Ghisi (...–XIII secolo) – nobiluomo italiano
 Diana Scultori Ghisi (1547-1612) – artista italiana 
 Ernesto Ghisi (1904–...) – calciatore italiano
 Federico Ghisi (1901-1975) – compositore, musicologo e accademico italiano
 Geremia Ghisi (...–1251) – nobile veneziano 
 Giorgio Ghisi (1520-1582) – incisore italiano
 Giorgio I Ghisi (XIII secolo–1311) – nobiluomo e politico italiano
 Marc Luyckx Ghisi (1942) – saggista belga
 Pino Ghisi (1904–...) – calciatore italiano
 Teodoro Ghisi (1536-1601) – pittore italiano

Altro 
 Ghisi – famiglia patrizia veneziana, annoverata fra le cosiddette Case Nuove